Moji si può riferire a:
 Moji, un album di Salome Clausen del 2005
 Moji, un personaggio del manga One Piece